La Corriu, entitat de població al municipi de Guixers (Solsonès)
 Font de la Corriu, font al municipi de Guixers (Solsonès)
 Molí de la Corriu, molí vora l'Aigua de Valls, a Guixers (Solsonès)
 torre de la Corriu, masia al municipi de Guixers (Solsonès)
 torrent de la Corriu, torrent al municipi de Guixers (Solsonès)